Список лучших бомбардиров Чемпионата Молдавии ().

Ссылки 
 worldfootball.net

Чемпионат Молдавии по футболу